Шуайб — имя мусульманского пророка Шуайба, может использоваться и как личное имя, и как топоним.

Персоналии
 Шуайб
 Шуайб Абу Мадьян

Прочее
 Эш-Шуайба
 Наби Шуайб
 Вади-Шуайб
 Эш-Шуайба (порт)
 Эн-Наби-Шуаиб